Membrives ist der Familienname der folgenden Personen:

 Lola Membrives (1888–1969), spanische Schauspielerin
 Mariola Membrives (* 1978), spanische Sängerin und Schauspielerin